Натуральне число 1658
 1658 рік до нашої ери
 1658 рік нашої ери